Aneta Michalak-Białkowska
 Anna Białkowska
 Eliza Białkowska
 Irena Białkowska

Zobacz też 
 Białkowski